Helgason ist ein isländischer Name.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Helgi. Die weibliche Entsprechung ist Helgadóttir.

Namensträger 
 Andri Helgason (* 1995), isländischer Eishockeyspieler
 Elfar Helgason (* 1989), isländischer Fußballspieler
 Gísli Páll Helgason (* 1991), isländischer Fußballspieler
 Halldór Helgason (* 1991), isländischer Snowboarder
 Hallgrímur Helgason (* 1959), isländischer Autor

 Kristján Helgason (* 1974), isländischer Snookerspieler
 Magnús Ingi Helgason (* 1980), isländischer Badmintonspieler
 Sigurður Helgason (* 1927), isländischer Mathematiker und Universitätsprofessor (MIT)
 Skúli Helgason (* 1965), isländischer Politiker

Patronym
Isländischer Personenname